«Faceless» — альбом гурту Godsmack, випущений 2003 року.

Список пісень

Посилання

Музичні альбоми 2003
Альбоми Godsmack
Англомовні музичні альбоми